Dikarya este un subregn de fungi care include diviziunile Ascomycota și Basidiomycota. Membrii săi produc dikaryoni, pot fi filamentoși sau unicelulari, dar nu au niciodată flagel. Dikarya cuprinde majoritatea așa-numiților „fungi superiori”, dar și multe specii anamorfe care au fost clasificate ca mucegaiuri în schemele mai vechi. Filogenetic, cele două diviziuni se grupează laolaltă. Într-o publicație din 1998, Thomas Cavalier-Smith s-a referit la acest grup cu numele „Neomycota”.

Filogenie 

Această clasificare din 2007 a regnului Fungi este rezultatul unui efort colaborativ de studiu pe scală largă a multor micologiști și alți oameni de știință care se ocupă cu taxonomia. Schema recunoaște 7 diviziuni.

Referințe

Legături externe 
Clasificare AFTOL pe saitul lui Dave Hibbett

Regnul Fungi